Élisabeth de Luxembourg peut faire référence à :
 Isabelle de Luxembourg (1247–1298), second épouse de Guy de Dampierre, fille du comte Henri V de Luxembourg
 Élisabeth de Bohême (1292-1330), épouse de John the Blind, mère de Charles IV
 Élisabeth de Bohême (1358-1373), première épouse de Albert III, duc d'Austriche, fille de Charles IV, empereur du Saint-Empire
 Elisabeth de Pomerania (1347–1393), quatrième épouse de Charles IV, mère de Sigismund
 Elisabeth de Görlitz (1390–1451), duchesse de Luxembourg
  Élisabeth de Luxembourg (1409–1442), fille de l'empereur Sigismund, consort d'Albert II du Saint-Empire
 Élisabeth de Luxembourg (1901-1950), fille du grand-duc Guillaume IV de Luxembourg, épouse du prince Louis de Thurn et Taxis
 Élisabeth de Luxembourg (1922-2011), fille de la grande-duchesse Charlotte, épouse de François, duc de Hohenberg

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de personnes
Homonymie dynastique